Волнат Гроув има више значења:
 Волнат Гроув (Вашингтон)
 Волнат Гроув (Калифорнија)
 Волнат Гроув (округ Хардин, Тенеси)
 Волнат Гроув (Џорџија)
 Волнат Гроув (Алабама)
 Волнат Гроув (Минесота)
 Волнат Гроув (Мисисипи)
 Волнат Гроув (Мисури)